Kuusijärvi är
det finska namnet på Hanaböle träsk i Vanda stad i Södra Finlands län
en småort och sjö i Övertorneå kommun i Norrbottens län i Sverige. Se Kuusijärvi, Övertorneå kommun.

Kuusijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige och Finland. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Gransjön.

Sverige
Ala Kuusijärvi, sjö i Pajala kommun, 
Kuusijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Kuusijärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (3,34 ha)
Kuusijärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Kuusijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (42,2 ha)
Yli Kuusijärvi, sjö i Pajala kommun, 
Iso Kuusijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (9,06 ha)
Iso Kuusijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (16 ha)
Pikku Kuusijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Pikku Kuusijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,71 ha)

Finland
Iso Kuusijärvi (sjö i Kuhmo, Kajanaland, Finland) (Kuusijärvet),  (32,1 ha)

Kuusijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,40, long 24,65), sjö i Kittilä,  (8 ha)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,02, long 26,35), sjö i Sodankylä,  (79 ha)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,72, long 24,27), sjö i Pello kommun,  (60 ha)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,68, long 24,87), sjö i Övertorneå, Finland,  (21 ha)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,63, long 28,60), sjö i Salla, Finland,  (47 ha)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 66,25, long 29,50), sjö i Kuusamo,  (60 ha)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 66,03, long 29,92), sjö i Kuusamo,  (44 ha)
Alimmainen Kuusijärvi, sjö i Posio,  (1 km²)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 65,87, long 28,12), sjö i Posio,  (5,6 km²)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,70, long 28,67), sjö i Kuusamo,  (41 ha)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,42, long 28,25), sjö i Taivalkoski,  (79 ha)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,37, long 30,10), sjö i Kuhmo,  (1,2 km²)
Kuusijärvi (sjö i Finland, Birkaland), sjö i Ylöjärvi,  (1,5 km²)

Se även 
Gransjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn